Возницын — фамилия; имеет женскую форму Возницына.
 Возницыны — русский дворянский род.
 Возницын, Александр Артемьевич (1701—1738) — отставной офицер военно-морского флота Российской империи, отрёкшийся от православия и принявший иудаизм.
 Возницын, Прокофий Богданович — сын владимирского дворянина Б. Гурьевича, служил по дипломатической части при царях Алексее Михайловиче, Фёдоре Алексеевиче и Петре Великом.